Barnesville (Geòrgia), localitat estatunidenca
 Barnesville (Maryland), localitat estatunidenca
 Barnesville (Minnesota), localitat estatunidenca
 Barnesville (Ohio), localitat estatunidenca
 Barnesville (Pennsilvània), localitat estatunidenca